Taca (brutícia) 
  Taca solar , una de les múltiples regions del Sol amb temperatura més baixa que els seus voltants
  Taca de la pell